Abraham Harold Maslow – psicologo statunitense
 James David Maslow – attore, cantante e ballerino statunitense
 Sophie Maslow – coreografa, ballerina e insegnante statunitense
 Masłów – comune rurale polacco del distretto di Kielce

Pagine correlate

Maslov